Peabody Institute  – conservatorio statunitense
Peabody Institute  – biblioteca storica statunitense